Basse kan syfta på:
 En tecknad serie, se Basse (tecknad serie)
 Ett bollspel, se basse (bollspel)
 En stad i Gambia, se Basse Santo-Su
 En kommun runt denna stad, se Upper River
 Ett distrikt runt denna stad, se Basse (distrikt)
 En kommun i Frankrike, se Basse-sur-le-Rupt

Se även 
 Basse Wickman